Under the Covers – album di Dwight Yoakam del 1997
Under the Covers: Essential Red Hot Chili Peppers – album dei Red Hot Chili Peppers del 1998
Under the Covers – album di Maddy Prior del 2005
Under the Covers, Vol. 1 – album di Matthew Sweet e Susanna Hoffs del 2006
Under the Covers – album di Colton Ford del 2009